Селена, грчка богиња и персонификација Месеца
 Селена (име), женско име
 Селена (певачица), америчко-мексичка поп певачица
 Селена Гомез, америчка певачица, глумица и продуценткиња
 Selena Gomez & the Scene, амерички поп рок бенд
 Селена + кувари, америчка телевизијска серија
 Клеопатра Селена I, египатска краљица из династије Птоломеја
 Селена Вицковић, савремена српска уметница